Dit is een lijst van rivieren in Letland met een lengte van meer dan 100 km.

 
Letland
Rivieren